Under Milk Wood (Au bois lacté) est une pièce radiophonique de Dylan Thomas diffusée en 1954 à la BBC.

La pièce a été adaptée en :

 une pièce de théâtre ;
 un opéra ;
 deux films :
 Under Milk Wood d'Andrew Sinclair en 1972.
 Under Milk Wood de Kevin Allen en 2015.
 Deux téléfilms (en 1957 et en 2014).